Кастильеха-дель-Кампо () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Альхарафе. Занимает площадь 16 км². Население 653 человека (на 2010 год). Расстояние 33 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Castilleja del Campo
 Información de Castilleja del Campo

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи